Энрико Кальцолари (; в России под именем Генрих Кальцолари; 22 февраля 1823, Парма — 1 марта 1888, Милан) — оперный певец (лирический тенор).

Дебютировал в миланском театре «Ла Скала» в 1845.

В 1840-1850-е годах пел в оперных театрах Вены, Мадрида, Парижа, Брюсселя, Лондона, ряда итальянских городов.

С 1857 по 1875 год солист Императорской итальянской оперы в Санкт-Петербурге, последние пять лет также профессор Санкт-Петербургской консерватории.

В 1875 году вернулся в Италию.

В качестве особых удач Кальцолари современная ему критика отмечала партии в операх «Пуритане», «Сомнамбула», «Дон Жуан», «Трубадур», «Норма» Паолино в "Тайном браке" Чимарозы и др.

Ссылки

Примечания 

Академические музыканты Италии
Певцы и певицы Италии
Оперные певцы и певицы Италии
Теноры